Штрих ( «линия, черта, зарубка»), также прим ( «первый») — графический символ и типографский знак, который представляет собой короткую слегка наклонную вправо линию, ставящуюся обычно за правым верхним краем числового или буквенного обозначения (′). Встречается в научных и технических текстах различного содержания.

Значение 

Штрих может обозначать:

 В геометрии, географии и т. д. штрихом обозначаются угловые минуты:  (двойным штрихом —  — угловые секунды и т. д., каждый следующий разряд в 60 раз мельче предыдущего).
 В математическом анализе штрихом обозначается первая производная:  вторая и третья производная обозначаются соответственным числом штрихов; четвёртая и последующие производные обозначаются цифрами в скобках или (реже) римскими цифрами: 
 В физике — для указания новой системы координат при преобразовании систем координат, например, преобразования Лоренца:
 
 
 
 
 В английской типографике штрих — знак фута (а двойной штрих — дюйма): запись  означает 5 футов 10 дюймов.
 Часто штрихи (одиночные, двойные, тройные) при буквах в формулах используются просто для расширения набора доступных условных обозначений; при этом обычно стараются ввести обозначения, в которых одинаковые буквы с разным числом штрихов соответствуют родственным или взаимосвязанным объектам.
 В некоторых системах фонетической транскрипции штрих является знаком мягкости предыдущего согласного или знаком (главного) ударения на последующем слоге (побочное ударение при этом обозначается штрихом внизу).
 В некоторых системах латинской транслитерации кириллицы штрих соответствует мягкому знаку, а двойной штрих — твёрдому знаку.
 В греческой системе буквенного обозначения чисел штрих за последней буквой буквосочетания означал, что это не слово, а запись числа:  ; эта же система использовалась и в некоторых славянских кирилловских изданиях (преимущественно украинского происхождения). Подстрочный штрих перед «буквоцифрой» обозначал, что речь идёт о тысячах: .

Штрих и похожие на него символы 
Штрих не следует смешивать со знаком апострофа, который имеет форму запятой, а не прямого штриха. Использование вместо штриха так называемого «машинописного апострофа» также нежелательно и допустимо лишь при технических ограничениях.

Акут — надстрочный диакритический знак (по форме может совпадать со знаком ударения, но смысл бывает самый различный): á ń ѓ;

См. также 

 Апостроф
 Акут
 Знак ударения
 Гравис
 Машинописный обратный апостроф

Примечания

Ссылки 

Математические знаки
Типографские знаки